Slovo Scotus („Skot“) má více významů:
 Jan Scotus Eriugena (815–877), irský filosof a teolog
 Jan Duns Scotus (1266–1308), františkánský scholastický filosof a teolog
 Scotus Viator neboli Robert William Seton-Watson (1879–1951), britský publicista a historik
 SCOTUS nebo SCotUS, Supreme Court of the United States, je zkratka (akronym) pro Nejvyšší soud Spojených států amerických